Stati Uniti d'America
 Silver Spring  – census-designated place della Contea di Montgomery, Maryland
Silver Spring  – stazione della metropolitana di Washington
 Silver Spring  – township della Contea di Cumberland, Pennsylvania